William Hale est un célèbre assassin américain de la fin du .
 William Hale (1934-2020), est un réalisateur de télévision américain.